Сабиржан Нишанов (; 1904 год, Кизил-кишлак Ошский уезд - 1969 год, село Дехкан-кишлак, Кара-Суйский район, Ошская область) — хлопковод, бригадир колхоза «Кызыл-Шарк» (в дальнейшем имени Таширова) Кара-Cуйского района Ошской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Родился в 1894 году в селе Кизил-кишлак Ошского уезда в крестьянской семье, по национальности узбек. В 1935 году вступает в колхоз “Кызыл-Шарк” (в дальнейшем имени Таширова) Кара-Cуйского района. С 1944 года работает бригадиром хлопководческой бригады. В результате умелой организации труда, применения достижений агротехнической науки и передового опыта в хлопководстве его бригада в течение ряда лет выращивала высокий урожай этой ценной культуры. В 1948 году он был награжден орденом Ленина. В 1950 году с закрепленного за бригадой участка в 56 гектаров, выращено и сдано государству по 45,18 центнера хлопка с каждого гектара.

За получение высоких и устойчивых урожаев хлопка-сырца, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1951 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Герой Социалистического Труда Нишанов Сабиржан умер в 1969 году

Награды 
 Герой Социалистического Труда (20.03.1951)
 2 ордена Ленина

Память 
 В Кара-Суйском районе в его честь названа улица

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, Бишкек
 Борбугулов М., Ош тарыхы энциклопедия, Фрунзе, 1989
  УДК 351/354. ББК 66,3(2Ки). ,  и

См. также 
 Герои Социалистического Труда Киргизстана
 Кызыл-Кыштакская сельская управа
 Кызыл-Кыштак
 Рахмонов, Уринбой Рахмонбердиевич

Примечания

Ссылки 
 Герои Соцтруда - Социалисттик эмгектин баатырлары
 Улица Сабиржан Нишонов
 Газета "Советтик Кыргызстан от 27.07.1957 года"

Герои Социалистического Труда